czoło – pojęcie z zakresu anatomii
 czoło – fortyfikacje
 Czoło – nieistniejąca wieś na Białorusi
 Czoło – polana w Gorcach
 Czoło – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Czoło – szczyt w Beskidzie Małym
 Czoło – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Czoło – szczyt w Bieszczadach
 Czoło – szczyt w Karkonoszach
 Czoło – szczyt na Pogórzu Karkonoskim
 Czoło – szczyt w Pieninach
 Czoło – grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich
 Czoło – niewielki szczyt w Tatrach Zachodnich (pomiędzy Grzesiem a Bobrowiecką Przełęczą)
 Czoło – niewielki szczyt w Tatrach Zachodnich (w północno-zachodniej grani Grzesia)
 Czoło Turbacza